Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2019 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 5 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Andy Murray, qui revient progressivement à la compétition après une opération à la hanche, fait équipe avec la légende féminine de ce sport, Serena Williams.

Lauréats 
Latisha Chan et Ivan Dodig soulèvent leur  titre ensemble en dominant en finale Jeļena Ostapenko et Robert Lindstedt. Il s'agit de leur  titre consécutif en double mixte après leur sacre à Roland Garros six semaines auparavant.

Primes 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 6,2 % par rapport à l'édition 2018.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau officiel

2019
Tournoi de Wimbledon 2019
Wimbledon
Wimbledon